Сергей Иванович Зайцев — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1902 году в деревне Головастица. Член КПСС с 1929 года.

С 1922 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1922—1966 гг. — пограничник, инженер, на хозяйственной работе в Ленинграде, инструктор, партийный организатор ЦК КП(б) Киргизии, первый секретарь Тянь-Шаньского обкома КП Киргизии, секретарь ЦК КП(б) Киргизии по промышленности и строительным материалам, первый секретарь Ошского обкома КП(б)К, на партийной работе в Украинской ССР.

Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР 1-го созыва. Делегат XVIII съезда ВКП(б).

Умер в Украинской ССР в 1975 году.

Ссылки 
 Нарын облусуна 70 жыл. Энциклопедия. — Бишкек, 2009.

Первые секретари Нарынского обкома КП Киргизии
Секретари ЦК КП Киргизии
Первые секретари Ошского обкома КП Киргизии
Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 1-го созыва
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)